Ziegler House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ziegler House (Ketchikan, Alaska), NRHP-ID 85001161
 Ziegler House (Syracuse, New York), NRHP-ID 97000082

Siehe auch:
 Amtmann-Ziegler-Haus